John Fiske kan syfta på:

 John Fiske (historiker) (1842-1901), amerikansk historiker
 John Fiske (skådespelare) (f. 1949), brittisk skådespelare